Palestrina peut désigner :

Patronymie 
 Giovanni Pierluigi da Palestrina, un compositeur italien de la Renaissance ;
Palestrina (1917), un opéra du compositeur allemand Hans Pfitzner, inspiré de la vie du compositeur précédent ;
 Palestrina - Prince de la Musique, film musical de 2009 ;

Toponymie 
 Palestrina, ville italienne de la province de Rome dans le Latium.